Дискографія' британського рок-гурту The Rolling Stones налічує 29 студійних альбомів, 24 концертні альбоми, 27 міні-альбомів, 32 відеоальбоми, 91 збірку і 109 синглів.

1964 року вийшов дебютний однойменний альбом, а також альбом 12 X 5. Дебютний альбом досягнув великого успіху, він протримався на першій позиції в UK Albums Chart майже два з половиною місяці. Наступного року гурт випустив одразу чотири альбоми. В альбомах Aftermath, Between the Buttons і Their Satanic Majesties Request гурт здебільшого фокусувався на психоделічному року. Aftermath піднявся на вершину одразу двох хіт-парадів. 1968 року вийшов альбом Beggars Banquet, гурт поступово відійшов від психоделічного року і повернувся до блюзових коренів. Через рік вийшов Let It Bleed, черговий альбом, що посів перше місце в британському чарті. Sticky Fingers досягнув вершини хіт-парадів у шести країнах. Це перший альбом, який вийшов після смерті Браяна Джонса. Через рік вийшов альбом Exile on Main St. Він спричинив справжній, потрапив до 22 чартів, у США став тричі платиновим. Після цього, гурт випускав по одному за рік два альбоми. У 1976 році новий альбом Black and Blue очолив три чарта. Це був перший альбом гурту, в якому взяв участь Ронні Вуд. Через два роки вийшов Some Girls, що потрапив до 13 чартів у 1978 році, а також перевидання 2011 року потрапило в британський і американський чарти. Tattoo You — останній альбом гурту, який очолив американський чарт. Від 1983 до 1989 року гурт випустив ще три альбоми три. В 1994 року вийшов Voodoo Lounge, який потрапив у багато чартів і отримав десять сертифікацій. На цей момент останні два альбоми Bridges to Babylon і A Bigger Bang'' потрапили до понад двадцяти хіт-парадів і отримали понад десять сертифікацій.

14 пісень гурту входять у список 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone, а 10 альбомів входять у список 500 найбільших альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Гурт випустив у Великій Британії двадцять два вісім студійних і концертних альбомів (у США, відповідно, — 24 і 9). Двадцять один сингл входив у першу десятку UK Singles Chart, 8 з них піднімалися на вершину хіт-параду; відповідні показники Rolling Stones в Billboard Hot 100 — 28 і 8. Загальносвітовий тираж альбомів Rolling Stones перевищив 250 мільйонів, з них 200 мільйонів розійшлись у США. 1989 року Rolling Stones були включені в Залу слави рок-н-ролу, а 2004-го посіли четверте місце в списку 50 найвидатніших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Бокс-сети

Сингли

1963—1979

1980—1993

1994—2013

Відеоальбоми

Відеокліпи 
Цей список складено на основі інформації сайту mvdbase.com.

Саундтреки

Спільні видання

Інші релізи 
Цей список складено за даними Discogs.

Примітки 
Коментарі

Джерела

Посилання 
 
 

Rolling Stones
The Rolling Stones